Lindtneria är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Lindtneria i familjen Stephanosporaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Corticiaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Lindtneria